Rodópoli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Rodópoli (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Anatolikís Attikís, 
 Rodópoli (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar